«Протоко́лы сио́нских мудрецо́в» — подложный документ, созданный с антисемитскими целями, в котором якобы излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Впервые опубликован на русском языке в 1903 году под видом отчёта о тайных собраниях сионистов в Базеле и под названием «Протоко́лы собра́ний Сио́нских мудрецо́в». Текст «Протоколов» стал предлогом для антисемитов начала XX столетия и сыграл важную роль в обосновании теории «жидомасонского заговора».

Подложность «Протоколов» была отмечена в печати и независимых расследованиях уже вскоре после публикации и в современной науке считается доказанной. Вместе с тем и в настоящее время имеются многочисленные сторонники мнения о подлинности текста «Протоколов». За свою историю существования документ переиздавался многомиллионными тиражами и был переведен на многие языки мира.

Источники и прототипы 
Американский историк и политолог Вальтер Лакер отмечает, что у «Протоколов» были исторические прототипы. Среди них он называет памфлет немецкого публициста Вильгельма Марра, в 1879 году предрекающего победу еврейства над германизмом и революцию в России, брошюру «Речь главного раввина» писателя , вышедшую под псевдонимом «сэр Джон Рэтклиф» и сочинение румынского авантюриста , написанное под псевдонимом «майор Осман-бей Кибризли-заде». Сочинения Гедше и Миллинера, обвиняющие евреев в заговоре с целью захвата власти в мире, пользовались большим успехом в России.

Французский историк  считает, что цели создателей протоколов были не в том, чтобы создать всепланетный миф XX века. Их задача была значительно скромнее. Тагиефф пишет, что задача фальсификаторов была в том чтобы опорочить любую попытку модернизации Российской империи, представив её как «еврейский проект». Фактически «Протоколы» были инструментом, который мог позволить убедить царя избавиться от министра финансов Сергея Витте. Ряд исследователей предполагает, что для этого мог быть похищен и использован сатирический текст известного в то время рьяного противника Витте Ильи Циона. Только после 1917 года эта фальшивка стала восприниматься как идея о всемирном еврейском заговоре.

Наиболее распространённая версия гласит, что «Протоколы» — это плагиат малоизвестного памфлета середины XIX века, направленного против Наполеона III. Памфлет назывался «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё», его автором был французский адвокат и сатирик Морис Жоли. Сразу после напечатания в 1864 году памфлет был запрещён во Франции. В тексте «Протоколов» в основном использованы реплики Макиавелли из «Диалога», хотя встречаются заимствования и из реплик Монтескьё. Текстуальные совпадения оказались настолько велики, что факт плагиата совершенно очевиден.

Профессор российско-американского учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ, доктор филологических наук Леонид Кацис отметил, что «Существовала целая серия подобных мистико-конспирологических текстов, которые заимствовали друг у друга идеи, куски и так далее». И поэтому, по его мнению, «говорить о подлинности или авторстве смысла просто нет».

Авторство и происхождение 
Происхождение документов разными людьми и в разных изданиях указывалось по-разному, зачастую различные трактовки входили в противоречие друг с другом.

Существует ряд версий о происхождении «Протоколов». Сторонники теории подлинности «Протоколов» не дают точного ответа на этот вопрос. Так, Сергей Нилус приводит в разных изданиях три различные версии получения им протоколов, отличающиеся друг от друга разными утверждениями о происхождении текстов. Николай Марков утверждает, не приводя источников, что «подлинная рукопись „Протоколов“ была изъята в 1897 году во время конгресса сионистов в Швейцарии из портфеля вождя сионистов Теодора Герцля», а «изъятие» произвёл агент российской тайной полиции.

Один из издателей «Протоколов» Георгий Бутми настаивает на том, что нельзя отождествлять «сионских мудрецов» с представителями сионистского движения. По мнению  автором текста якобы является еврейский писатель и публицист Ахад-ха-Ам (Ашер Гинцберг).

Некоторые сторонники подлинности «Протоколов» (например, Юрий Бегунов и Олег Платонов) опираются на документ (записку), написанный в 1927 году проживавшим в Югославии эмигрантом Филиппом Петровичем Степановым, бывшим прокурором Московской синодальной конторы, камергером и действительным статским советником

В 1895 году мой сосед по имению Тульской губернии отставной майор Алексей Николаевич Сухотин передал мне рукописный экземпляр «Протоколов Сионских мудрецов». Он мне сказал, что одна его знакомая дама (не назвал мне её), проживавшая в Париже, нашла их у своего приятеля (кажется из евреев) и, перед тем, чтобы покинуть Париж, тайно от него перевела их и привезла этот перевод, в одном экземпляре, в Россию и передала этот экземпляр ему — Сухотину.

Я сначала отпечатал его в ста экземплярах на гектографе, но это издание оказалось трудно читаемым, и я решил напечатать его в какой-нибудь типографии, без указания времени, города и типографии; сделать это мне помог Аркадий Ипполитович Келлеповский, состоявший тогда чиновником особых поручений при Великом Князе Сергее Александровиче; он дал их напечатать Губернской Типографии; это было в 1897 году. С. А. Нилус перепечатал эти протоколы полностью в своём сочинении, со своими комментариями.

В настоящее время этот документ хранится в архиве Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль, США).
Фактических подтверждений слов Степанова нет, упомянутые им издания до настоящего времени не обнаружены. Заявление Степанова считается одним из важных документов по истории «Протоколов» как сторонниками подлинности, так и критиками.

Учёные и исследователи также не придерживаются единого мнения о времени и месте появления «Протоколов». Так, Норман Кон датирует их составление между 1897 и 1899 годами во Франции на французском языке русскими агентами. Пьер-Андре Тагиефф полагает, что, вероятнее всего, они были составлены в 1900—1901 годах, по месту и авторству он согласен с версией Кона. Чезаре Дж. Де Микелис считает, что они были созданы на русском языке между апрелем 1902-го и августом 1903 года.  говорит, что свидетели Слиозберг и Тихомиров, утверждавшие, что протоколы существовали в рукописном виде и даже ходили в России на рубеже столетий, заслуживают доверия, но сам делает вывод, что вопрос «кем, когда и с какой целью был создан этот текст — остаётся открытым».

Вопрос об авторстве «Протоколов» является предметом отдельной дискуссии.

В исследованиях, посвящённых этой проблеме, в качестве автора чаще всего называется имя Матвея Головинского — журналиста, жившего в Париже и сотрудничавшего с российской разведкой. Считается, что именно Головинский составил «Протоколы», работая под руководством полицейского чиновника Петра Рачковского. Версия об авторстве Головинского изначально опиралась на свидетельство польско-французской писательницы Катажины Ржевуской-Радзивилл и американки Генриетты Херблат. Эта версия подвергалась критике как сторонниками подлинности «Протоколов» (например, генералом А. Д. Нечволодовым), так и теми, кто был уверен в их поддельности — в частности, Владимиром Бурцевым и Борисом Николаевским. Бурцев указывал, что Головинский уехал из Парижа гораздо раньше, чем по версии Радзивилл и Херблат работал над созданием «Протоколов».

16 ноября 1999 года петербургский историк Михаил Лепёхин опубликовал во французском журнале «Экспресс» материалы, которые доказывают, что автором «Протоколов» был именно Головинский. Согласно выводам Лепёхина, Головинский работал в Париже в «Фигаро» вместе с Шарлем Жоли (1860—1905) — по-видимому, сыном Мориса Жоли. По версии Лепёхина, в начале 1902 года Шарль Жоли побывал как корреспондент «Фигаро» в Санкт-Петербурге, где «Протоколы» впервые упоминались публично в апреле того же года. Вадим Скуратовский, опровергая аргумент Бурцева об отсутствии Головинского в Париже, утверждает, что тот бывал во Франции позднее и имел там резиденцию. Скуратовский поддерживает версию об авторстве Головинского, опираясь на текстологический сравнительный анализ.

Чезаре де Микелис, опираясь на издание «Протоколов» в газете «Знамя» в 1903 году, полагает, что создателями этого текста были известные русские националисты и антисемиты Павел Крушеван и Георгий Бутми. По мнению Микелиса, они перевели и доработали «Диалоги» Жоли. В поддержку своей версии де Микелис приводит множество украинизмов в опубликованной в газете Крушевана версии «Протоколов».

Публикации, события и исследования 
Впервые в широкой печати о существовании протоколов упомянул Михаил Меньшиков в статье «Заговоры против человечества», опубликованной в газете «Новое время» (СПб) от а. Меньшиков писал, что некая светская дама предложила ему ознакомиться с «Протоколами сионских мудрецов». Он сомневался в подлинности «Протоколов» и назвал их распространителей «людьми с повышенной температурой мозга». В дальнейшем многие современники оценивали «Протоколы» как фальсификацию. В частности, в 1938 году философ Николай Бердяев написал:

Я считаю ниже своего достоинства опровергать «протоколы сионских мудрецов». Для всякого не потерявшего элементарного психологического чутья ясно при чтении этого низкопробного документа, что он представляет наглую фальсификацию ненавистников еврейства.

«Протоколы» были впервые изданы в России в 1903 году, в сокращённом виде, санкт-петербургской газетой «Знамя» под названием «Программа завоевания мира евреями». Редактором газеты был Павел Крушеван, известный антисемитскими взглядами. Крушеван утверждал, что это перевод некоего документа, полученного из Франции.

В 1905 году Сергей Нилус впервые опубликовал полный текст, содержащий 24 протокола. Сам Нилус был уверен в подлинности протоколов, хотя и признавал, что у него нет никаких материальных доказательств их аутентичности. По словам Нилуса, ему протоколы передал близкий человек по имени Алексей в 1901 году. Как пишет Нилус, с этого года до 1905 года он безуспешно пытался напечатать «Протоколы». Свою книгу Нилус переиздал в 1911 и в 1917 годах.

Почти одновременно с Нилусом «Протоколы» в 1905 году издал Георгий Бутми. За короткий срок Бутми издал серию брошюр под рубрикой «Обличительные речи», которые торжественно посвящал Союзу русского народа. В этой серии появилась и книга «Враги рода человеческого», в которой «Протоколы» обрамлены обширным вступлением и заключением публикатора. В течение двух лет он переиздал эту книжку не меньше четырёх раз.

Позднее «Протоколы» публиковались неоднократно в разных странах. «Протоколы» стали одним из инструментов антиеврейской пропаганды, они использовались в этих целях антисемитами всего мира, иногда их вспоминают и в наше время.

Когда деятели правого лагеря предложили проект широкого использования «Протоколов сионских мудрецов» для политической борьбы, председатель совета министров П. А. Столыпин велел провести секретное расследование и доложил императору о результатах, свидетельствующих о подлоге. Николай II написал на докладе резолюцию: «Оставьте „Протоколы“. Нельзя делать чистое дело грязными методами».

В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание «Протоколов» тиражом 500 тыс. экземпляров, опубликовав также в 1920—1922 гг. в своей газете «The Dearborn Independent» серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира». В 1921 году он писал: «…Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации».

В номере от 8 мая 1920 года лондонская газета «Таймс» опубликовала статью о «Протоколах», описывая их как подлинный документ и призывая к расследованию «еврейского заговора». Однако позднее, 18 августа 1921 года «Таймс» поместила статью своего стамбульского корреспондента Ф. Грейвса, в которой он сообщал, что «Протоколы» — плагиат памфлета «Диалог в аду между Монтескьё и Макиавелли» Мориса Жоли. Доктор исторических наук Олег Будницкий пишет, что это сенсационное для того времени разоблачение позволило критикам «Протоколов» перейти от логических аргументов к текстологии. В дальнейшем некоторые исследователи предположили, что «Протоколы» были, возможно, сфабрикованы из «Диалога» в начале 1890-х годов во Франции.

Первый перевод «Протоколов сионских мудрецов» на немецкий язык под псевдонимом Готтфрид цур Беек издал в 1919 году Мюллер фон Хаузен; второй — в 1920 году осуществил Т. Фрич. Дальнейшие публикации осуществлялись при активной поддержке Альфреда Розенберга. Публикации способствовали взрыву антиеврейских настроений и спровоцировали убийство Вальтера Ратенау, которого объявили одним из «сионских мудрецов».

После прихода нацистов к власти в Германии нацистские организации, как в самой Германии, так и вне её, начали активно распространять антисемитскую литературу. «Протоколы» и миф о всемирном еврейском заговоре играли значительную роль. Газета «Фёлькишер Беобахтер» напоминала о них постоянно, а еженедельник Юлиуса Штрайхера «Дер штюрмер» печатал выдержки из «Протоколов», добавляя истории о ритуальных убийствах немецких детей евреями, истории о германских девушках, изнасилованных евреями, тем самым разжигая антисемитизм в германском обществе. Последствия деятельности «Дер штюрмер» были особенно тяжёлыми, поскольку эта газета имела тираж почти в полмиллиона экземпляров — один из самых больших в Германии, а также потому, что она вывешивалась на специальных стендах в городах и деревнях по всей стране. «Дер штюрмер» и, следовательно, «Протоколы» изучали в немецких школах.

В 1938 году «Протоколы» издаются в Италии с предисловием Юлиуса Эволы, в котором тот отстаивает их подлинность и дополняет набором распространённых в то время наговоров.

В 1993—1994 годах епархия с благословения митрополита Иоанна (Снычёва) переиздала «Протоколы» 20-тысячным тиражом.

Бернский процесс 

В Швейцарии еврейские организации выступили против публикации «Протоколов» местной организацией нацистов и подали на издателей в суд. На процессе, который проходил в Берне в октябре 1934 года и мае 1935 года, было проведено расследование происхождения «Протоколов». Процесс вызвал огромный интерес во всём мире, на нём присутствовали многочисленные журналисты. В качестве свидетелей вызывались, в числе прочих, русские эмигранты, имевшие в конце XIX века контакты с работниками парижского бюро русского Охранного отделения. Согласно показаниям Екатерины Радзивилл, «Протоколы» были сфабрикованы по указанию главы парижского филиала охранки Петра Рачковского. Екатерина Радзивилл утверждала, что русский журналист Матвей Головинский показал ей в её парижской резиденции копию «Протоколов», которую он написал в 1904—1905 годах с помощью Рачковского и Мануйлова. (Впоследствии версия об авторстве Головинского подтверждалась другими исследователями.) Эта версия, однако, противоречит тому, что первый вариант «Протоколов» появился в печати в 1903 году в журнале «Знамя». Один из координаторов Бернского процесса историк-архивист Борис Николаевский в частном письме писал, что «Рачковский ни при каких обстоятельствах не мог быть причастным к подготовке протоколов», однако высказывать своё мнение на суде не стал, так как «это был бы удар в спину для русских экспертов и объективно дезорганизовало бы кампанию против Гитлера».
Суд своим решением признал, что «Протоколы» являются фальсификацией и плагиатом, и, таким образом, это произведение подпадало под действие Бернского закона о «непристойной литературе». Однако по причине неточности трактовки слова «непристойный» Бернским судом приговор был частично отменён апелляционным судом в Цюрихе в ноябре 1937. При этом апелляционный суд отказал ответчикам в возмещении убытков, а в заключительной речи судьи подтвердили сфабрикованный характер «Протоколов». Один из свидетелей на Бернском процессе 1934—1935 «Протоколов» Владимир Бурцев выпустил книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где ещё раз привёл доказательства того, что «Протоколы» являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют никакой исторической достоверности.

Леонид Кацис указывает, что заявление сторонников подлинности «Протоколов сионских мудрецов» о том, что решение суда в Берне, установившего их неподлинность, будто бы было отменено вышестоящим судом, не соответствует действительности. Он утверждает, что был отменён лишь 1 пункт из 11 — о запрете на их распространение.

Современные запреты

Эстония 
В 1995 году Протоколы, выпущенные тиражом 600 экземпляров в Эстонии, были уничтожены по решению суда как разжигающие ненависть по отношению к еврейскому народу.

Россия 
В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещённой к распространению в России экстремистской литературы, в который были бы включены и «Протоколы». Однако, когда в 2007 году появился Федеральный список экстремистских материалов он сначала состоял из 14 пунктов, в которые «Протоколы» не вошли. Брошюра с ними попала в этот список значительно позднее.

Решением Ленинского районного суда города Оренбурга от 26.07.2010 брошюра «Протоколы сионских мудрецов» была сочтена экстремистским изданием. Однако суд запретил не само произведение как таковое, а именно брошюру. Согласно же национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 7.60-2003, под «брошюрой» понимается «книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц». Согласно тому же ГОСТ 7.60-2003, «книжное издание» — это «издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплете. Под листом печатного материала понимается лист бумаги или её синтетического заменителя, картон, ткань, поверхность которых содержит оттиск».

В марте 2011 года российское правозащитное общественное политическое движение «За права человека» и член Общественной палаты РФ Алла Гербер обратились в прокуратуру Северного округа Москвы с требованием пресечь распространение «Протоколов сионских мудрецов», но получили отказ. В ответе прокуратуры было указано: «Институтом психологии РАH проведена психолингвистическая, социально-психологическая экспертиза. Согласно выводам экспертов книга „Сионские протоколы“ имеет критическую историко-просветительскую и политико-просветительскую направленность. Информация, побуждающая к действиям против других национальностей, социальных и религиозных групп или отдельных лиц, как её представителей, в книге отсутствует».

В апреле 2011 года МИД РФ разместил заказ на «поставку в дипломатические представительства Российской Федерации комплектов духовно-нравственной литературы», в который вошла книга С. Нилуса «Великое в малом», включающая в себя «Протоколы сионских мудрецов» и другие антисемитские издания, что вызвало общественный резонанс.

В ноябре 2012 года в Федеральный список экстремистских материалов была добавлена запись под номером 1496: «Брошюра „Протоколы сионских мудрецов“ (решение Ленинского районного суда города Оренбурга от 26.07.2010)».

Содержание и темы протоколов 
Суть содержания 24 протоколов — заговор группы лиц с целью создания всемирной монархии с центром в Европе (15-й протокол), во главе которой встанет «Царь-деспот Сионской крови» (3-й протокол). Главными врагами грядущей еврейской монархии объявлялись «русское Самодержавие» и «Папство» (15-й протокол). Главным инструментом прихода к власти называлось масонство, особенно его пароль «свобода, равенство, братство» (1, 9-й протокол). Также деструктивная роль отводится «метрополитеновым подземным трубам» (9-й протокол). Однако масонство отделяется от еврейства, поскольку упоминаются «гои из масонов» (15-й протокол). В протоколах также описываются различные способы обмана «гоевских народов», в том числе известный панамский скандал (10-й протокол). Интересно, что автор протоколов практически не использует гебраизмы (кроме слов гой и кагал), но ссылается в качестве примера на индуистское божество Вишну (17-й протокол). Также отсутствует привычная в еврейской среде практика написания слова Б-г. Основные темы протоколов приведены в таблице:

Сравнение «Протоколов сионских мудрецов» с «Диалогом в аду между Монтескьё и Макиавелли» 
Первой публикацией, пролившей свет на плагиат, была серия статей в газете The Times, опубликованная ирландским журналистом Филипом Грейвсом, доказавшим мистификацию «Протоколов». Разделы 1 — 19 «Протоколов сионских мудрецов» соответствуют «Диалогам» 1 — 17 Мориса Жоли. Например:

Современные сторонники подлинности 
Существуют многочисленные сторонники мнения, что содержание «Протоколов» соответствует действительности. Различные публикаторы представляли «Протоколы» как документы всемирного еврейского заговора. Мнения о подлинности «Протоколов» придерживаются многие арабские и мусульманские правительства и политические лидеры. Так, отсылка к «Протоколам» как к реальному документу о еврейском заговоре включено в Хартию мусульманского движения ХАМАС. В 2005 году ссылки на «Протоколы» как реальный документ «сионистской истории» были обнаружены в школьных учебниках Палестинской национальной администрации, выдержки из «Протоколов» использовались в школьном образовании в Иордании.

Среди сторонников антисемитизма пользуются популярностью тексты и видеозаписи, содержащие идеи конспиролога Ю. К. Бегунова (доктор филологических наук) на тему происхождения «Протоколов». Бегунов пытается создать доказательную базу для подтверждения подлинности «Протоколов» и существования всемирного еврейского заговора. Историк литературы А. И. Рейтблат считает, что статья Бегунова «Тайные силы в истории России», посвящённая обстоятельствам создания и публикации «Протоколов», не имеет научной ценности. Бегунов утверждал, что существует «двухтысячелетний еврейский (сионистский) заговор» и предсказывал победу России над «Мировым Злом» в эру Водолея. П. М. Золин (), автор ряда псевдоисторических работ, соавтор и сторонник неоязыческих идей психолога-гипнотизёра В. М. Кандыбы («пророка» Канди), писал, что «Русская цивилизация» уходит корнями в палеолит, когда жили «пращуры славяно-русов» и где имеются корни русского языка. По его словам, следует «сохранить расовое деление» человечества, где славяне должны занять достойное место среди «белых». Золин заявлял о существовании «жидомасонского заговора». По его мнению, даже если «Протоколы сионских мудрецов» и были подлогом, их предвидения с высокой точностью реализуются. В докторской диссертации О. Г. Дуки концепция В. М. Кандыбы и П. М. Золина отнесена к «ненаучным теоретическим системам».

В беллетристике 
Обстоятельства создания «Протоколов» были беллетризованы Умберто Эко в бестселлере «Пражское кладбище» (2010). По мнению Умберто Эко, памфлет Мориса Жоли, в свою очередь, содержит плагиат из романов Эжена Сю «Тайны одного народа» (об иезуитах) и «Парижские тайны». Причём масонскую программу, которую Сю приписал иезуитам, в свою очередь придумал Дюма.

«Протоколы» анализируются и в других книгах Эко — в романе «Маятник Фуко» и в сборнике лекций «Шесть прогулок в литературных лесах».

Тексты протоколов 

 «Великое в малом», (1-е изд., 1903 г.; 2-е изд., 1905 г.; 3-е изд., 1911 г.)
 Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле / Сост. Сергей Нилус. — Сергиев Посад, типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1911 — стр. 57—133 (Российская государственная библиотека, Викисклад)
 Издание «Протоколов» С. Нилуса, напечатанное в типографии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1911 году (архивная версия).
 Яков Кротов. Текст «Протоколов» в библиотеке Якова Кротова (архивная версия)
 Maurice Joly. Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu (оригинальный текст памфлета Мориса Жоли) в Библиотеке проекта «Гутенберг»
 Скан берлинского издания 1922 года в PDF на archive.org

См. также 
 Завещание Петра Великого
 План Даллеса

Примечания

Литература 

 
 Аронов Л., Баран Х., Зубарев Д. К предыстории «Протоколов Сионских мудрецов»: Ю. Д. Глинка и её письмо императору Александру III. // Новое литературное обозрение. — 2006. — № 6 (82). — C. 169—182
 
 
 Боган С. Антиеврейская ложь, которая не хочет умирать // The Times. — 2.3.2005.
 Бурцев В. Л.. «Протоколы сионских мудрецов». Доказанный подлог — Париж, 1938.
 
 
 Кацис Л. Ф. Текстология «Протоколов сионских мудрецов» (Рец. на кн.: De Michelis C. G. The non-existed manuscript: A study of the «Protocols of the Sages of Zion». Lincoln; London, 2004) // Новое литературное обозрение. — 2006. — № 2 (78).
 
 
 
 Скосырев В. А. Назван автор «Протоколов сионских мудрецов» // Известия : газета. — 20.11.1999.
 
 
 
 Hagemeister M. Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor Gericht. Der Berner Prozess 1933—1937 und die «antisemitische Internationale» // Veröffentlichungen des Archivs für Zeitgeschichte der ETH Zürich. — Band 10. — Zürich: Chronos Verlag, 2017.

 Сторонники подлинности 

 Бегунов Ю. К. Бернское дело «сионских мудрецов» // «Русский Дом». 2000. — № 7. — C. 34-35.
 Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. — : Алгоритм, 2004. — 832 с. — ISBN 5-9265-0149-0

Ссылки 
 Яковлев Е. Н. Разбор протоколов сионских мудрецов // Цифровая история, 23.11.2021
 Столетие первой публикации так называемых «Протоколов сионских мудрецов» // «Радио Свобода»
 Почему не умирает ложь, или ещё раз о «Протоколах сионских мудрецов»

 примечания

Антисемитская литература
Литературные подделки и мистификации
Памфлеты
Антисемитские теории заговора

Анонимные произведения
Христианская антииудейская литература